Klenowoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Klenowoje (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Grüneberg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Klenowoje (Kaliningrad, Selenogradsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (bis 1946 Klein Hubnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Klenowoje (Kirow, Jurja), in der Oblast Kirow, Rajon Jurja
 Klenowoje (Kirow, Kumjony, Bolschoi Perelas), in der Oblast Kirow, Rajon Kumjony, Landgemeinde Bolschoi Perelas
 Klenowoje (Kirow, Kumjony, Witschewschtschina), in der Oblast Kirow, Rajon Kumjony, Landgemeinde Witschewschtschina
 Klenowoje (Kirow, Uni), in der Oblast Kirow, Rajon Uni
 Klenowoje (Kursk, Medwenka), in der Oblast Kursk, Rajon Medwenka
 Klenowoje (Kursk, Tim), in der Oblast Kursk, Rajon Tim

siehe auch:
Klenowe (ukrainische Entsprechung)